Biografies:
 Paula Belén Pareto (Buenos Aires, Argentina, 1986), judoka argentina.
 Vilfredo Pareto (París, 1848 - Céligny, Suïssa, 1923), economista i polític italià.
 Graziella Pareto(Barcelona, 1889 - Roma, 1973)
 Miscel·lània:
 diagrama de Pareto, també conegut com corba 80-20 o distribució A_B-C.
 Principi de Pareto, en molts casos el, 80% dels efectes són conseqüència del 20% de les causes
 Òptim de Pareto o eficiència de Pareto concepte introduït per l'economista italià Vilfredo Pareto.
 Pareto (Piemont), municipi de la província d'Alessandria, al Piemont.